La  de la coupe CERS est remportée par le club italien de Vercelli qui s'impose face au club portugais de Paço de Arcos en finale.

Phase Finale

Annexes

Notes et références

Liens externes 
Résultats

WS Europe Cup
Rink hockey en 1987
Rink hockey en 1988
Rink hockey M2